Ка́зула ( «плащ»), или орна́т ( «украшенный») — элемент литургического облачения католического или лютеранского клирика. Главное литургическое облачение епископа и священника. В православии аналогичен фелони, в частности греческой, которая, в отличие от русской, не имеет высокого воротоподобного подъёма сзади.

Расшитая риза, схожая с далматикой, но без рукавов. Надевается поверх альбы и столы. Цвет варьируется в зависимости от праздника.

Существуют два покроя казулы: романский и готический.

Романский покрой предусматривает использование жесткой ткани. Казула в этом случае покрывает тело клирика спереди и сзади, оставляя открытыми бока и шею. На казуле вышиваются крест и инициалы Спасителя — IHS («Иисус Христос Спаситель»).

Казула готического покроя более древняя по своему происхождению и почти аналогична православной фелони (особенно греческому варианту). Покрывает тело клирика со всех сторон и имеет вырез для шеи. Спереди и сзади на Казулу нашивается орнат — полоса с вышитыми крестами.

II Ватиканский собор практически отменил использование романского покроя и предписал изготовление готической казулы из легких тканей.

Ссылки 
 Thurston, Herbert. "Chasuble."  // The Catholic Encyclopedia. Vol. 3. New York: Robert Appleton Company, 1908.
 Развитие (и будущее?) облачений в римском обряде 

Католическое церковное и литургическое облачение
Лютеранское церковное и литургическое облачение